Molekulska formula -{C18H22BrNO3}- se može odnositi na:

 25B-NBOMe
 Morfin metilbromid